Первый чемпионат Украины по футболу был разыгран с 6 марта по 21 июня 1992 года. Победителем стала симферопольская «Таврия».

В связи с тем, что последний чемпионат СССР закончился осенью 1991 года, а Федерация Футбола Украины решила проводить чемпионаты Украины по системе «осень—весна», для того, чтобы синхронизировать их с еврокубковым сезоном и большинством европейских чемпионатов, чемпионат длился всего полгода. 20 команд были разбиты на две группы. Победители групп в очном поединке выявили чемпиона, а команды занявшие вторые места — третьего призёра.

Участники 

Всего в чемпионате участвовало 20 команд:
 6 украинских команд-участников высшей лиги чемпионата СССР 1991 года:
 «Черноморец» (Одесса)
 «Динамо» (Киев)
 «Днепр» (Днепропетровск)
 «Шахтёр» (Донецк)
 «Металлург» (Запорожье)
 «Металлист» (Харьков)
 2 украинские команды-участницы первой лиги чемпионата СССР 1991 года
 «Буковина» (Черновцы)
 «Таврия» (Симферополь)
 лучшие 9 (из 11) украинских команд буферной зоны второй лиги чемпионата СССР 1991 года:
 «Карпаты» (Львов)
 «Заря-МАЛС» (Луганск)
 «Нива» (Тернополь)
 «Нива» (Винница)
 «Торпедо» (Запорожье)
 «Волынь» (Луцк)
 СКА (Одесса)
 «Кремень» (Кременчуг)
 «Эвис» (Николаев)
 2 лучшие команды первой (украинской) зоны второй лиги чемпионата СССР 1991:
 «Нефтяник» (Ахтырка)
 «Прикарпатье» (Ивано-Франковск)
 Победитель Кубка УССР 1991 года:
 «Темп» (Шепетовка)

Перед началом сезона команда «Заря-МАЛС» носила название «Заря», а «Эвис» — «Судостроитель». 5 апреля 1992 клуб СКА был переименован в СК «Одесса»

Региональное распределение

Стадионы и тренеры

Составы

Группа А

Результаты

Итоговая таблица 

|
|
|
|

|}

Лидеры по туру

Группа Б

Результаты

Итоговая таблица 

|
|
|
|
|

|}

Лидеры по туру

Матч за 3 место

Финал

Итоги 
В финальном матче чемпионата симферопольская «Таврия» победила киевское «Динамо», завоевав, таким образом, титул, первого в истории, чемпиона Украины. В матче за третье место днепропетровский «Днепр» выиграл у донецкого «Шахтёра». По итогам сезона «Таврия» получила право выступать в Лиге чемпионов, одесский «Черноморец» — в Кубке обладателей кубков, а киевское «Динамо» — в Кубке УЕФА. Сразу шесть клубов покинули высшую лигу — винницкая «Нива», «Эвис», «Темп», «Нефтяник», «Прикарпатье» и СК «Одесса». Из первой лиги в высшую вышли криворожский «Кривбасс» и ровенский «Верес». Лучшим бомбардиром чемпионата стал игрок «Таврии» Юрий Гудименко (12 мячей)

Лучшие бомбардиры

Арбитры

Статистика

Общая статистика

Посещаемость

Наиболее посещаемый матч

Наименее посещаемый матч

Ссылки 
 Ті, хто розпочинали незалежний український чемпіонат
 Первые шаги украинского клубного футбола
 Деньги-92. Чем жил украинский футбол в младенчестве
 Высшая лига 1992 на официальном сайте ФФУ
 Чемпионат 1992 на сайте «Украинский футбол от Алексея Кобызева»
 Чемпионат 1992 на сайте «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»
 Чемпионат 1992 на сайте RSSSF
 Чемпионат 1992 на wildstat.ru
 Сезон 1992 на allplayers.in.ua
 Статистика чемпионата 1992 на stat-football.com

1992
Футбол на Украине в 1992 году